Седруш (Орта) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Седруш (Санта-Круш-даш-Флореш) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.